Витково може да се односи на:
Витково (град), град у Пољској
Витково (Александровац), насеље у Србији у општини Александровац